Football League Championship 2011/2012 var den tjugonde säsongen under sitt nuvarande format.

Tabell

Poängtabell

Playoff

Referenser 
 Rsssf.com

2011/2012
Fotbollssäsongen 2011/2012